Mužská čtyřhra Nordea Open 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do deblové soutěže båstadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Nizozemští obhájci titulu Sander Arends s Davidem Pelem do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal čtvrtý nasazeným brazilsko-španělský pár Rafael Matos a David Vega Hernández, který ve finále zdolal italské turnajové dvojky Simona Bolelliho s Fabiem Fogninim. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 3–6 rozhodl až supertiebreak těsným poměrem míčů [13–11]. Oba šampioni v něm odvrátili mečbol a do žebříčku ATP si připsali 250 bodů. Získali tak třetí párovou trofej od zahájení spolupráce v březnu 2022. Matos na okruhu ATP Tour vybojoval pátý deblový titul a pro Vegu Hernándeze to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Nordea Open 2022